Иван Добровольский:
 Добровольский, Иван Андреевич — советский учёный-геоботаник, доктор наук, профессор.
  (1780-90-е—1851) — русский скрипач, дирижёр, педагог, фольклорист.
 Добровольский, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; поручик. Примечания